Qingcheng kan syfta på:

KIna
Qingcheng, Qingyang – ett härad i Gansu-provinsen
Qingcheng, Qingyuan – ett stadsdistrikt i Qingyuan i Guangdong-provinsen
Qingchengfängelset – ett fängelse nära Peking
 Qingcheng (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 36,00, long 107,89) – en ort i provinsen Gansu

WP:Projekt Kina